Modalità – in diritto, elemento di un negozio giuridico o di un atto amministrativo che ne regola gli effetti e la cui presenza è solo eventuale
Modalità – in linguistica, funzione del linguaggio che esprime l'atteggiamento del parlante rispetto alla locuzione
Modalità – nella logica aristotelica, il modo in cui un predicato inerisce ad un soggetto
Modalità – nella musica colta occidentale, sistema degli intervalli precedente l'avvento del sistema tonale
Modalità – in statistica indica i possibili valori di un carattere
Modalità – in semiotica, nell'analisi delle strutture di un testo, è il modo in cui un soggetto si rapporta a situazioni, discorsi o oggetti di valore

Altri progetti